Бу́йволовые скворцы́, или волоклю́и () — род птиц семейства скворцовых отряда воробьинообразных, с двумя видами (некоторые исследователи выделяют их в отдельное подсемейство Buphaginae). Буйволовые скворцы обитают только в Африке, где являются широко распространёнными и часто встречающимися птицами. Характерная черта образа жизни этих птиц — привязанность к крупным копытным, из шкуры которых буйволовые скворцы выклёвывают насекомых и их личинок — свой основной корм. Птички садятся на тело животного и подолгу сидят, передвигаясь вместе с ним.

Род состоит из двух видов:

Описание 
Буйволовые скворцы — небольшие птицы плотного сложения, величиной примерно с обыкновенного скворца. От остальных скворцов они отличаются, помимо образа жизни, строением клюва и ног. У буйволовых скворцов сильный клюв, широкий и почти круглый в сечении у основания, на вершине слегка согнутый, так что при виде сбоку клюв образует тупоугольный треугольник.

Ноги буйволовых скворцов с короткой плюсной, но сильные, с длинными пальцами, вооружёнными загнутыми, острыми, сдавленными с боков когтями. Крылья длинные. Хвост широкий и клинообразно заострённый, подобно хвосту дятла (это помогает лазать по шкуре животных). Оперение рыхлое. Кожа очень толстая.

В окраске преобладают тёмные тона — серый и коричневый, нижняя часть тела светлее. Глаза яркие оранжево-красные, клюв также окрашен очень ярко — у желтоклювого буйволового скворца он жёлтый с красным концом, у красноклювого весь красный. У молодых птиц клюв тёмный, глаза красные. Половой диморфизм в окраске не выражен.

Ареал 
Буйволовые скворцы встречаются только в Африке к югу от Сахары. Наиболее широко распространён желтоклювый, встречающийся практически повсеместно на открытых пространствах. Ареал красноклювого значительно меньше — ряд районов Восточной Африки.

Типичный биотоп буйволовых скворцов — саванна, полупустыня и другой открытый ландшафт. Присутствие птиц напрямую зависит от наличия стад копытных (в том числе крупного рогатого скота).

Образ жизни и поведение 
Буйволовые скворцы — оседлые птицы. Практически всё время, вне зависимости от сезона, днём они проводят около пасущихся диких травоядных (преимущественно крупных — слонов, носорогов, буйволов, зебр, гну) или домашнего скота; ночь птицы проводят в камышах большими стаями. Они стайками садятся на пасущихся животных и, цепляясь за их шкуру с помощью острых коготков, лазают по всему телу, выбирая накожных паразитов — клещей, вшей и т. д. и их личинок, а также выдёргивают внедрившихся под шкуру личинок оводов.

Таким образом, буйволовые скворцы могут рассматриваться как симбиотические чистильщики, избавляющие копытных от паразитов. Однако некоторые исследования приходят к выводу, что эти птички сами являются скорее паразитами, нежели чистильщиками; по крайней мере их польза для травоядных не безусловна — не было установлено прямой связи с деятельностью буйволовых скворцов и уменьшением количества клещей на теле пасущихся животных. Кроме того, буйволовые скворцы постоянно расклёвывают шкуру копытных и пьют их кровь. В эти ранки птички могут также случайно заносить патогенные микроорганизмы. Однако исследователи, непосредственно наблюдавшие взаимоотношения буйволовых скворцов и копытных, отмечали, что животным присутствие буйволовых скворцов не доставляет дискомфорта и даже наоборот — копытные охотно принимают их.

Яркое и точное описание повадок буйволовых скворцов дал известный американский писатель Томас Майн Рид:

Кроме того, буйволовые скворцы в больших количествах поедают прямокрылых (кузнечиков, саранчу). Они также охотно едят сочный растительный корм.

Гнездятся буйволовые скворцы в дуплах или вообще любых отверстиях и выбоинах в скалах и даже человеческих постройках, где строят гнездо, используя шерсть травоядных. В кладке 2—3 яйца, хотя у красноклювого буйволового скворца может быть и 5 яиц. Яйца светло-голубого цвета, иногда с коричневатыми или сиреневыми крапинками.

Примечания 

Скворцовые
Птицы Африки
Роды птиц
Чистильщики
Гематофаги